Плим () — река на юге Англии.

Описание 
Длина — 30 км. Истоки реки находятся в болотистой местности на территории Дартмура в графстве Девоншир на высоте 450 м над уровнем моря. Впадает река в залив Плимут-саунд в Плимуте, дав городу его название («Устье Плима»).

Литература 
 

Реки, впадающие в Ла-Манш
Девон
Плимут (Англия)
Реки Англии